Спорное (Спорный) — посёлок (в 1953—2011 — посёлок городского типа) в Ягоднинском городском округе Магаданской области России.

Городская застройка представлена преимущественно панельными 5-этажными домами. Жилой массив посёлка хорошо виден с колымской трассы, которая огибает его в нижней части.

География 
Расположен на Магаданской автотрассе севернее города Магадан. Расстояние до административного центра 437 км.

Экономика 
Градообразующим предприятием поселка являлся Спорнинский авторемонтный завод (в настоящее время не функционирует). В непосредственной близости имеются золотодобывающие прииски.

История 
Название посёлок получил от ручья, который был отмечен в 1930 году на глазомерной карте геолога С. В. Новикова; ручей же получил своё название — Спорный — поскольку явился предметом спора о чём-то двух геологов: прораба-поисковика Э. П. Бертина и С. В. Новикова.

Статус посёлка городского типа — с 1953 года.

Зимой 1996 года произошла авария в поселковой котельной. Поселок был заморожен.

Бывшие жители посёлка утверждают, что эвакуации не было и в помине, люди ставили в домах печки-буржуйки и жили без канализации. Посёлок существовал после этого примерно до 2006—2007 годов, а затем был расселён по федеральной программе. С этого времени считается посёлком-призраком.

С 2005 до 2011 посёлок вместе с посёлком Стан Утиный образовывал городское поселение посёлок Спорное, а с 2011 до 2015 гг. — сельское поселение посёлок Спорное, упразднённое в 2015 году.

В 2011 году пгт (рп) Спорное преобразован в сельский населённый пункт (посёлок).

Население

Примечания

Библиография

Ссылки 
 http://weather-in.ru/magadanskaja/45953
 Видео о пос. Спорное

Населённые пункты Ягоднинского района
Бывшие посёлки городского типа Магаданской области